Freston peut faire référence à:

 Freston, Angleterre

Personnalité 
Anthony Freston (1757–1819), ecclésiastique anglican anglais
Kathy Freston, auteur américain d'entraide
Tom Freston, dirigeant de la télévision américaine

Voir aussi
 
 Freston Tower, une folie à Freston
 Frestonia